Соревнования в гонке на 50 км классическим стилем среди мужчин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2021 года в Оберстдорфе прошли 7 марта. 

Завершающая гонка чемпионата мира окончилась скандалом. На финишной прямой столкнулись россиянин Александр Большунов и норвежец Йоханнес Клебо, в результате чего Большунов сломал палку. Клебо финишировал первым, а Большунова со сломанной палкой обогнал ещё один представитель Норвегии Эмиль Иверсен. После протеста, поданного российской командой, Клебо был дисквалифицирован, Иверсен объявлен чемпионом мира, Большунов получил серебряную медаль, а бронза досталась ещё одному норвежцу Симену Крюгеру.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2021